Спенсервил има више значења:
 Спенсервил (Мериленд)
 Спенсервил (Нови Мексико)
 Спенсервил (Охајо)